Anastassija Sujewa ist der Name folgender Personen:

* Anastassija Platonowna Sujewa (1896–1986), russische Schauspielerin
 Anastassija Walerjewna Sujewa (* 1990), russische Schwimmerin, siehe Anastassija Walerjewna Fessikowa